Модель LM450 — это микро-БПЛА гражданского назначения, разработанный и внедренный в продажу компанией Lehmann Aviation Ltd — французским производителем многоцелевых легких беспилотных летательных аппаратов — в 2010 году.

Модель LM450 была разработана для длительных миссий с возможностью делать наклонные (или угловые), аэрофотоснимки в формате высокого разрешения (11Mp), а также видео изображения в высоком разрешении, сохраняемые на карте памяти. Модель также предназначена для ведения аэровидеосъемки в режиме реального времени.

LM450 — первый БПЛА компании Lehmann Aviation, Ltd с усовершенствованной системой автонавигации, позволяющей проведение полностью автоматических полетов. LM450 управляется с земли при помощи единой Системы наземного контроля Lehmann Aviation, также используемой в управлении другими моделями компании (LP960 и LV580).

Модель LM450 широко применяется в мониторинге наземных объектов, корпоративных коммуникациях и др.

В начале 2012 года беспилотник LM450 получил широкое признание в России.

LM450 (как и LP960 и LV580) входит в линию L-M  компании Lehmann Aviation, представляющую собой микро-БПЛА, которыми можно управлять с земли во время полета. Данная линия отличается от линии L-A , включающую автоматические микро-БПЛА: LA100.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Примечания 

Беспилотные самолёты Франции